Good Times – album studyjny Elvisa Presleya wydany 20 marca 1974 przez RCA Records.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 

Albumy Elvisa Presleya
Albumy muzyczne wydane w roku 1974
Albumy RCA Records